Kramo ist der Familienname folgender Personen:

 Fadika Kramo-Lanciné (* 1948), ivorischer Regisseur, Autor und Filmschaffender
 Marie-Ange Kramo (* 1979), französische Fußballspielerin
 Marie-Joëlle Kramo (* 1980), französische Fußballspielerin